CLR puede hacer referencia a:

 Las siglas de Common Language Runtime, componente de máquina virtual de la plataforma .Net de Microsoft.
 El Mercedes-Benz CLR, un automóvil de competición.
 El código IATA del aeropuerto de Calipatria, California, Estados Unidos.